Кристиа́н Эсте́бан Гамбо́а Лу́на (; род. , Либерия, Коста-Рика) — коста-риканский футболист, защитник сборной Коста-Рики.

Карьера

Клубная 
Кристиан начал играть в коста-риканском клубе «Мунисипаль Либерия» в 2009 году. В 2010 году Гамбоа переходит в норвежский «Фредрикстад». Летом 2011 года датский «Копенгаген» выкупил его контракт у «Фредрикстада». Свой первый матч за новую команду, Кристиан сыграл в Лиге Европы против бельгийского «Стандарта».

В августе 2012 года, перешёл в норвежский «Русенборг» на правах аренды. Своей игрой он смог заинтересовать руководство трондхеймцев и в конце 2012 года с ним подписали долгосрочный контракт.

В августе 2014 года перешёл в английский «Вест Бромвич Альбион», заключив с клубом трёхлетний контракт.

30 августа 2016 года подписал трёхлетний контракт с шотландским «Селтиком».

В сборной 
В январе 2010 года Гамбоа дебютировал за сборную Коста-Рики в товарищеском матче против сборной Аргентины. Свой первый мяч за сборную он забил в ворота сборной Гайаны в отборочном турнире чемпионата мира 2014 года.

Голы за сборную Коста-Рики

Достижения 
Копенгаген
 Обладатель Кубка Дании: 2011/12
Русенборг
 Серебряный призёр чемпионата Норвегии: 2013
 Бронзовый призёр чемпионата Норвегии: 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Вест Бромвича»
 
 
 Профиль на официальном сайте Премьер-лиги 

Футболисты Коста-Рики
Игроки сборной Коста-Рики по футболу
Игроки ФК «Мунисипаль Либерия»
Игроки ФК «Фредрикстад»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Бохум»